

Geografia
 Madini – madini o madining, piccolo centro abitato indonesiano nel Kelurahan di Attang Salo

Persone
 Giuseppe Madini – ex calciatore italiano di ruolo attaccante
 Ali ibn al-Madini – tradizionista sunnita arabo-iracheno del IX secolo
 Ahmed al-Madini – studioso, romanziere, poeta e traduttore marocchino

Pagine correlate 
Madina
Maldini